

Prénom 

 Shanelle Nyasiase (1997), femme mannequin sud-soudanaise.
 Shanelle Porter (1972), athlète américaine.

Autres 
 Miss Shanel (1985), chanteuse et actrice rwandaise.